

Sigle 
 Killed or Seriously Injured – uccisi o seriamente feriti, misura standard della sicurezza stradale
 ksi (kilopound per square inch) – unità di misura della pressione usata in meccanica nel sistema consuetudinario anglosassone

Codici 
 KSI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kissidougou (Guinea)

Altro 
 KSÍ – federazione calcistica dell'Islanda
 Ksi – lettera dell'alfabeto cirillico
 KSI – personaggio dello spettacolo